Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Севилья» 111-м в его истории. Клуб принял участие в Примере, кубке Испании и Лиге Чемпионов.

Форма 
 Технический спонсор: New Balance; Титульный спонсор: Playtika

Команда

Состав 
 По состоянию на 31 января 2018 года

 Указаны игроки, покинувшие клуб в период зимнего трансферного окна

Трансферы 
Здесь отображаются все сделки клуба на трансферном рынке в сезоне 2017/2018 годов.

Суммы трансферов указаны в евро.

Летнее трансферное окно 
Пришли в клуб

Итого: € 67 050 000

Ушли из клуба

Итого: € 76 500 000

Общие расходы:  € 9 450 000

Зимнее трансферное окно 
Пришли в клуб

Итого: € 11 000 000

Ушли из клуба

Итого: € 5 500 000

Общие расходы:  € 5 500 000

Предсезонные турниры и товарищеские матчи

Соревнования

Чемпионат Испании

Итоговая таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Квалификация

Путь представителей лиг

Групповой этап 

И — игры, В — выиграно, Н — ничьи, П — поражения, МЗ — мячей забито, МП — мячей пропущено, РМ — разница мячей, О — очки

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры/голы 
В скобках указаны выходы на замену

 Вызван на матчи из второй команды клуба — Севилья Атлетико

«Сухие» матчи 
Список включает в себя только официальные игры. Отсортирован по итоговому результату.

Бомбардиры 
Список включает в себя только официальные игры. Отсортирован по итоговому результату.

В скобках указаны голы с пенальти

Дисциплинарные показатели 
Список включает в себя только официальные игры. Отсортирован по итоговому результату.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Севилья»
 ФК «Севилья» на BDFutbol
 ФК «Севилья» на Transfermarkt

2017/2018
Севилья